Васиков — фамилия.

 Васиков, Ринат Флурович (род. 1971) — российский футболист.

 Васикова, Лидия Петровна (1927—2012) — советский и российский лингвист-финноугровед.